Princesa Madeleine Švedska, vojvodinja Hälsinglandska in Gästriklandska (polno ime Madeleine Thérèse Amelie Josephine), * 10. junij 1982, palača Drottningholm, Drottningholm, Švedska.

Princesa Madeleine je druga hčerka in najmlajši otrok kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije. Ob rojstvu je bila tretja v liniji dednega nasledstva na švedski prestol. Po rojstvu svoje nečakinje, princese Estele, 23. februarja 2012 je pristala četrta v liniji nasledstva.

Poročena je z ameriškim poslovnežem Christopherjem O'Neillom. Skupaj imata tri otroke: princeso Leonoro, princa Nikolaja in princeso Adrienne.

Zgodnje življenje
Magdalena se je rodila 10. junija 1982 ob 19.05 CET v Drottningholmski palači v Stockholmu kot član švedske kraljeve družine, ki pripada hiši Bernadotte.

Magdalena je bila krščena 31. avgusta 1982 v Cerkvi kraljeve palače. Njeni botri so princ Andreas Saxe-Coburg-Gothski, Walther L. Sommerlath, princesa Benedikta Danska in princesa Kristina Švedska.

Magdalena je četrta v liniji nasledstva na švedski prestol (za svojo sestro prestolonaslednico Viktorijo, nečakinjo princeso Estelo in bratom princem Karlom Filipom). Njeno četrto ime Josephine je v čast njeni prednici Josephine Leuchtenberški.

Izobrazba

Med letom 1985-1989 je princesa hodila v Västerledski župnijski vrtec. Jeseni 1986 je začela šolanje na Smedslättsskolan v Brommi, ki se jo je udeležila na mladinski ravni. Srednjo raven je nadaljevala na Ålstensskolan v Brommi in od tam nadaljevala leta 1992 na višji ravni na Enskilda Gymnasiet v Stockholmu. Zaključila je tudi srednjo šolo na Enskilda, iz katere je diplomirala leta 2001.

Jeseni 2001 je princesa živela v Londonu, kjer je študirala angleščino. Spomladi 2002 je vzela osnovni modul v Uvod v švedsko pravu in študiral za Evropsko računalniško vozniško dovoljenje. Januarja 2003 se je princesa vpisala na Univerzi v Stockholmu, kjer se je začela študij umetnostne zgodovine. Vzela je 60 švedskih akademskih enot v tem predmetu (dva semestra). Jeseni 2004 je princesa začela tečaj etnologije na isti univerzi. Tekoče govori angleško, nemško in švedsko in na vmesni stopnji francoščino. Diplomirala je 23. januarja 2006 z Bachelor of Arts v umetnostni zgodovini, etnologiji in sodobni zgodovini. Leta 2007 je študirala otroško psihologijo na Univerzi v Stockholmu.

Prosti čas
Princesa Magdalena je navdušena nad konji. Že vrsto let ima sama v lasti več konjev (bili so v hlevu Royal Mews) in je tudi tekmoval v preskakovanju ovir pod imenom "Anna Svensson". Uživa tudi v smučanju in je zelo zainteresirana v kulturnem svetu, zlasti v gledališču, plesu in umetnosti. Ob priznavanju njene polnoletnosti leta 2001 je province Gävleborg ustvarila štipendijski sklad v njenem imenu, ki obsega njene vojvodine Hälsinglanda in Gästriklanda. Spodbuja in podpira mlade ljudi, ki sodelujejo v jahanju. Leta 2001 je princesa Magdalena najprej razdelila takšne nagrade, kot so "Pony jezdec leta s trenerjem v Gävleborgu" in "Zlati jahač".

Kraljeve dolžnosti

Princesa se obvezuje kraljevskih dolžnosti v imenu svojega očeta in ljudi Švedske. Njene naloge vključujejo praznovanja dneva državnosti Švedske, rojstni dnevi kralja in prestolonaslednice, Nobelova slavja, večerje in državniški obiski z drugimi člani kraljeve družine. Princesa je 5. junija 2011 zastopala Švedsko na otvoritvi Nove švedske galerije v Ameriškem švedskem zgodovinskem muzeju v Philadelphiji, Pennsylvaniji, ki ima animiran zemljevid Nove Švedska poravnave Seana Moira.

Leta 2006 je internirala v Unicefu za šest mesecev v New Yorku in je delala za razdelitev Otroške zaščitne storitve. Leta 2012, je princesa soustanovila akcijo Hvala od otroštva, ki deluje za dvig ozaveščenosti o vprašanjih povezanih s spolno zlorabo otrok in delu Svetovne otroške fundacije, ki deluje, da ga prepreči.

Zasebno življenje
11. avgusta 2009 je princesa Magdalena oznanila svojo zaroko s svojim fantom odvetnikom Jonasom Bergströmom (roj. 1979), s katerim je bila v zvezi od leta 2002. Princesa je v intervjuju povedala, da sta se zaročila na Capriju v začetku junija 2009. Zaročna večerja je potekala na dan zaroke v Sollidenski palači na Ölandu. Zaroka se je lahko zgodila šele, ko je Bergström prejel uradno odobritev švedskega kabineta Regeringen.

Leta 2009 je bilo objavljeno, da naj bi Bergström po poroki dobil nazive vojvoda Hälsinglandski in Gästriklandski, ki se ujemajo z nazivi princese Magdalene.

Poroka naj bi sprva potekala v drugi polovici leta 2010, vendar je bila preložena zaradi veliko stvari, ki so se dogajale v intenzivnem obdobju, predvsem zaradi junijske poroke njene sestre Viktorije. Kljub govoricam o problemih njunih odnosov je kraljica Silvia aprila 2010 izjavila, da je par "v redu" in da je vse "v redu". 

Vendar pa se je poročanje medijev o problemih njunih odnosov stopnjevalo in 24. aprila 2010 je bilo objavljeno, da se poroka ne bo zgodila in da je bila zaroka končana. Po končani zaroki se je princesa preselila v New York, kjer je delala za Fundacijo svetovnega otroštva, organizacijo, ki jo je njena mati soustanovila. 25. oktobra 2012 je švedski kraljevski dvor objavil njeno zaroko s finančnikom Christopherjem O'Neillom.

Poroka in otroci

23. decembra 2012 je kraljeva družina napovedala, da bo poroka princese Magdalene potekala 8. junija 2013 v Kapeli kraljeve palače v Stockholmu. Pripadniki različnih kraljevih družin so se udeležili poroke in princesa Magdalena je nosila poročno obleko Valentino Haute Couture. Njuna hči, princesa Leonora Lilian Maria, vojvodinja Gotlandska, se je rodila 20. februarja 2014 v New Yorku. Pred rojstvom je Magdalena objavila na svoji Facebook strani, da ne bo mogla potovati v Stockholm na Nobelovo slovesnost zaradi nosečnosti in je tudi omenila, da je pričakovala dekle.

19. decembra 2014 je bilo objavljeno, da princesa in njen mož pričakujeta drugega otroka.. Njun sin princ Nicolas Paul Gustav, vojvoda Ångermanlandski se je rodil 15. junija 2015. Februarja 2015 je švedski kraljevi dvor objavil, da so bo Magdalena in njena družina preselila iz New Yorka na Švedsko.

Avgusta 2017 je bilo objavljeno, da Madeleine in njen mož pričakujeta tretjega otroka. Njuna hči, princesa Adrienne Josephine Alice, vojvodinja Blekinška, se je rodila 9. marca 2018,v bolnišnici Danderyd.

Priljubljenost
Leta 2008 je bila Magdalena vključena kot 12. na seznamu "20 najbolj vročih mladih kraljevskih oseb", ki jo je naredila revija Forbes.

Leta 2010 je prišla kot 3. izmed "10 najbolj vročih mladih kraljevskih oseb leta 2010", na seznamu, ki ga je naredil spletni PopCrunch.

Leta 2011 je bila navedena za najbolj vročo kraljevsko žensko revije CEOWORLD

Leta 2011 je princesa Magdalena prišla na 7. mesto na seznamu najlepših kraljevskih žensk vseh časov, ki ga je izvajal BeautifulPeople.com.

Nazivi

Madeleine je nazivana kot: Njeno kraljevo visočanstvo princesa Madeleine Švedska, vojvodinja Hälsinglandska in Gästriklandska

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
The Royal Court of Sweden: Princess Madeleine 
Official Facebook page

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese